Slag bij Bergen (1759), in Hessen
Slag bij Bergen (1799), in Noord-Holland
Slag bij Bergen (1914), in België
Slag in de Baai van Bergen (1665), in Noorwegen

Zie ook
 Beleg van Bergen (1424-1425), in de Zuidelijke Nederlanden
 Bezetting van Bergen (1572), in de Zuidelijke Nederlanden